Гонтье — французская фамилия.

Известные носители 
 Гонтье, Адам (; род. 1978) — канадский певец, сочинитель песен и музыкант.
 Гонтье, Джин (; 1885—1966) — американская киноактриса и сценаристка.
  (; 1783—1844) — французская театральная актриса.
 Гонтье, Николь (; род. 1991) — итальянская биатлонистка.
 Гонтье, Эмиль (1877—1947) — французский легкоатлет.

См. также 
 Готье
 Шато-Гонтье — округ во Франции.
  — городок во Франции.
  — бывший городок во Франции.